Модифицирующие символы () — шестой блок стандарта Юникод. Содержит символы для МФА, УФА и других фонетических транскрипций, а также звуковые отметки МФА и модификаторы для обозначения придыхания и палатализации.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse;background:#FFFFFF;font-size: large;text-align: center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Модификаторы букв
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+02Bx
| title="U+02B0: MODIFIER LETTER SMALL H" | ʰ
| title="U+02B1: MODIFIER LETTER SMALL H WITH HOOK" | ʱ
| title="U+02B2: MODIFIER LETTER SMALL J" | ʲ
| title="U+02B3: MODIFIER LETTER SMALL R" | ʳ
| title="U+02B4: MODIFIER LETTER SMALL TURNED R" | ʴ
| title="U+02B5: MODIFIER LETTER SMALL TURNED R WITH HOOK" | ʵ
| title="U+02B6: MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL INVERTED R" | ʶ
| title="U+02B7: MODIFIER LETTER SMALL W" | ʷ
| title="U+02B8: MODIFIER LETTER SMALL Y" | ʸ
| title="U+02B9: MODIFIER LETTER PRIME" | ʹ
| title="U+02BA: MODIFIER LETTER DOUBLE PRIME" | ʺ
| title="U+02BB: MODIFIER LETTER TURNED COMMA" | ʻ
| title="U+02BC: MODIFIER LETTER APOSTROPHE" | ʼ
| title="U+02BD: MODIFIER LETTER REVERSED COMMA" | ʽ
| title="U+02BE: MODIFIER LETTER RIGHT HALF RING" | ʾ
| title="U+02BF: MODIFIER LETTER LEFT HALF RING" | ʿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+02Cx
| title="U+02C0: MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP" | ˀ
| title="U+02C1: MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP" | ˁ
| title="U+02C2: MODIFIER LETTER LEFT ARROWHEAD" | ˂
| title="U+02C3: MODIFIER LETTER RIGHT ARROWHEAD" | ˃
| title="U+02C4: MODIFIER LETTER UP ARROWHEAD" | ˄
| title="U+02C5: MODIFIER LETTER DOWN ARROWHEAD" | ˅
| title="U+02C6: MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT" | ˆ
| title="U+02C7: CARON" | ˇ
| title="U+02C8: MODIFIER LETTER VERTICAL LINE" | ˈ
| title="U+02C9: MODIFIER LETTER MACRON" | ˉ
| title="U+02CA: MODIFIER LETTER ACUTE ACCENT" | ˊ
| title="U+02CB: MODIFIER LETTER GRAVE ACCENT" | ˋ
| title="U+02CC: MODIFIER LETTER LOW VERTICAL LINE" | ˌ
| title="U+02CD: MODIFIER LETTER LOW MACRON" | ˍ
| title="U+02CE: MODIFIER LETTER LOW GRAVE ACCENT" | ˎ
| title="U+02CF: MODIFIER LETTER LOW ACUTE ACCENT" | ˏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+02Dx
| title="U+02D0: MODIFIER LETTER TRIANGULAR COLON" | ː
| title="U+02D1: MODIFIER LETTER HALF TRIANGULAR COLON" | ˑ
| title="U+02D2: MODIFIER LETTER CENTRED RIGHT HALF RING" | ˒
| title="U+02D3: MODIFIER LETTER CENTRED LEFT HALF RING" | ˓
| title="U+02D4: MODIFIER LETTER UP TACK" | ˔
| title="U+02D5: MODIFIER LETTER DOWN TACK" | ˕
| title="U+02D6: MODIFIER LETTER PLUS SIGN" | ˖
| title="U+02D7: MODIFIER LETTER MINUS SIGN" | ˗
| title="U+02D8: BREVE" | ˘
| title="U+02D9: DOT ABOVE" | ˙
| title="U+02DA: RING ABOVE" | ˚
| title="U+02DB: OGONEK" | ˛
| title="U+02DC: SMALL TILDE" | ˜
| title="U+02DD: DOUBLE ACUTE ACCENT" | ˝
| title="U+02DE: MODIFIER LETTER RHOTIC HOOK" | ˞
| title="U+02DF: MODIFIER LETTER CROSS ACCENT" | ˟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+02Ex
| title="U+02E0: MODIFIER LETTER SMALL GAMMA" | ˠ
| title="U+02E1: MODIFIER LETTER SMALL L" | ˡ
| title="U+02E2: MODIFIER LETTER SMALL S" | ˢ
| title="U+02E3: MODIFIER LETTER SMALL X" | ˣ
| title="U+02E4: MODIFIER LETTER SMALL REVERSED GLOTTAL STOP" | ˤ
| title="U+02E5: MODIFIER LETTER EXTRA-HIGH TONE BAR" | ˥
| title="U+02E6: MODIFIER LETTER HIGH TONE BAR" | ˦
| title="U+02E7: MODIFIER LETTER MID TONE BAR" | ˧
| title="U+02E8: MODIFIER LETTER LOW TONE BAR" | ˨
| title="U+02E9: MODIFIER LETTER EXTRA-LOW TONE BAR" | ˩
| title="U+02EA: MODIFIER LETTER YIN DEPARTING TONE MARK" | ˪
| title="U+02EB: MODIFIER LETTER YANG DEPARTING TONE MARK" | ˫
| title="U+02EC: MODIFIER LETTER VOICING" | ˬ
| title="U+02ED: MODIFIER LETTER UNASPIRATED" | ˭
| title="U+02EE: MODIFIER LETTER DOUBLE APOSTROPHE" | ˮ
| title="U+02EF: MODIFIER LETTER LOW DOWN ARROWHEAD" | ˯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+02Fx
| title="U+02F0: MODIFIER LETTER LOW UP ARROWHEAD" | ˰
| title="U+02F1: MODIFIER LETTER LOW LEFT ARROWHEAD" | ˱
| title="U+02F2: MODIFIER LETTER LOW RIGHT ARROWHEAD" | ˲
| title="U+02F3: MODIFIER LETTER LOW RING" | ˳
| title="U+02F4: MODIFIER LETTER MIDDLE GRAVE ACCENT" | ˴
| title="U+02F5: MODIFIER LETTER MIDDLE DOUBLE GRAVE ACCENT" | ˵
| title="U+02F6: MODIFIER LETTER MIDDLE DOUBLE ACUTE ACCENT" | ˶
| title="U+02F7: MODIFIER LETTER LOW TILDE" | ˷
| title="U+02F8: MODIFIER LETTER RAISED COLON" | ˸
| title="U+02F9: MODIFIER LETTER BEGIN HIGH TONE" | ˹
| title="U+02FA: MODIFIER LETTER END HIGH TONE" | ˺
| title="U+02FB: MODIFIER LETTER BEGIN LOW TONE" | ˻
| title="U+02FC: MODIFIER LETTER END LOW TONE" | ˼
| title="U+02FD: MODIFIER LETTER SHELF" | ˽
| title="U+02FE: MODIFIER LETTER OPEN SHELF" | ˾
| title="U+02FF: MODIFIER LETTER LOW LEFT ARROW" | ˿
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
 1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Расширения МФА
 Комбинируемые диакритические знаки
 Фонетические расширения
 Дополнение к фонетическим расширениям

Примечания